Kozjača je naseljeno mjesto u sastavu grada Velike Gorice u Vukomeričkim goricama. Nalazi se u Zagrebačkoj županiji. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine naselje ima 342 stanovnika raspoređenih u 110 kućanstava. Kozjača se proteže na 6,23 kvadratna kilometra. Gustoća naseljenosti iznosi 55 stanovnika po km².

Stanovništvo 

Velika Gorica
Naselja u Zagrebačkoj županiji